Sikorski, apellido polaco, puede referirse a:

 Ígor Sikorski, pionero de la aviación y fabricante de aviones y helicópteros.
 Władysław Sikorski, general polaco y ex primer ministro de Polonia.
 Radosław Sikorski, periodista polaco y Ministro de Defensa de Polonia.